La cinquième saison de  est constituée de huit épisodes. Créée par Darío Madrona et Carlos Montero, la série se déroule à Las Encinas, une école privée espagnol située à Madrid.

Elle débute sur  avec l'épisode Je l'ai tué, diffusé le , et se termine avec l'épisode Nos visions du monde à la même date. En France, elle est également diffusée à partir du  sur .

Synopsis 
À la suite de la mort d’Armando, Samuel et Rebeka cachent la vérité sur ce qui s’est passé, y compris à son meilleur ami, Omar. Jusqu’à ce que son corps soit découvert et qu’il déclenche une chaîne d’événements qui déchire leurs relations et change leur vie pour toujours. Dans un flash-forward, le corps de Samuel est découvert flottant dans une piscine, chaque complot menant à la façon dont il est arrivé là et à découvrir ce qui s’est réellement passé. En outre, deux nouveaux étudiants Isadora et Iván commencent à fréquenter Las Encinas et forment bientôt des liens avec les autres étudiants, principalement Phillipe et Patrick, mais certaines de ces relations s’avèrent plus dangereuses que d’autres.

Distribution

Principaux 

 Itzan Escamilla (VF : Dimitri Rougeul) : Samuel García Domínguez
 Omar Ayuso (VF : Romain Altché) : Omar Shana
 Claudia Salas (VF : Bérénice Bala) : Rebeka « Rebe » Parilla López
 Georgina Amorós (VF : Lila Lacombe) : Cayetana Grajera Pando
 Pol Granch (VF : Baptiste Mège) : Phillippe Florian Von Triesenberg
 Carla Díaz (VF : Emmylou Homs) : Ariadna « Ari » Blanco Commerford
 Martina Cariddi (VF : Sara Chambin) : Mencía Blanco Commerford
 Manu Ríos (VF : Enzo Ratsito) : Patrick Blanco Commerford
 Diego Martín (VF : Julien Allouf) : Benjamín Blanco Commerford
 Valentina Zenere (VF : Zina Khakhoulia) : Isadora Artiñán
 André Lamoglia (VF : Théo Frilet) : Iván Carvalho

Récurrents 

 Carloto Cotta (VF : Franck Lorrain) : Cruz Carvalho
 Adam Nourou (VF : lui-même) : Bilal Ibrahim

Invités 

 Andrés Velencoso (VF : Cédric Dumond) : Armando de la Ossa
 Rachel Lascar  : Estefanía Von Triesenberg
 Alex Monner  : Felipe
 Iria del Rio  : Greta
 Isabel Garrido  : Jess

  Sources et légende : version française () sur RS Doublage et Doublage Série Database.

Production 

En , la série est renouvelée pour une quatrième et cinquième saison. Le , est annoncé le lancement du tournage de la saison 5 et l'arrivée de deux nouveaux personnages principaux Iván et Isadora joués par André Lamoglia et Valentina Zenere. Le , l'acteur français Adam Nourou qui interprète Bilal annonce rejoindre le casting principal de la cinquième saison. Le , il est annoncé qu'Isabela Garrido, actrice apparu dans la série Après toi, le chaos, est intégré au casting de la cinquième saison.

Liste des épisodes

Épisode 1 : Je l'ai tué

Épisode 2 : Tout est permis

Épisode 3 : Attache-moi

Épisode 4 : Le Cadavre

Épisode 5 : Un pas vers la vérité

Épisode 6 : L'amour n'a pas de prix

Épisode 7 : Toxique

Épisode 8 : Nos visions du monde

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes 

 
 

Élite5